Candler Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Candler Building (Atlanta, Georgia), NRHP-ID 77000424
 Candler Building (New York, New York), NRHP-ID 82003368